Bailey Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bailey Butte (New Mexico)
 Bailey Butte (Jackson County, Oregon)
 Bailey Butte (Wheeler County, Oregon, 1065 m)
 Bailey Butte (Wheeler County, Oregon, 1394 m)